Ранвид — фамилия:

 Ранвид, Валерий Марианович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 6 августа 1917.
 Ранвид, Эспер Марианович — Георгиевский кавалер; поручик; 4 марта 1917 (посмертно).